Die nächsten spanischen Parlamentswahlen sollen spätestens am Sonntag, den 10. Dezember 2023 stattfinden, um die 15. Cortes Generales des Königreichs Spanien zu wählen. Alle 350 Sitze im Kongress der Abgeordneten (Congreso de los Diputados) sollen neu gewählt werden, sowie 208 von 265 Sitzen im Senat (Senado).

Wahltermin 
Die Amtszeit jeder Kammer der Cortes Generales – des Kongresses und des Senats – läuft vier Jahre ab dem Datum ihrer vorherigen Wahl ab, es sei denn, sie werden früher aufgelöst. Das Wahldekret wird spätestens am fünfundzwanzigsten Tag vor Ablauf der Cortes erlassen, wenn der Premierminister von seinem Vorrecht der vorzeitigen Auflösung nicht Gebrauch macht. Das Dekret wird am folgenden Tag im Amtsblatt der Europäischen Union (BOE) veröffentlicht, wobei der Wahltag am vierundfünfzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung stattfindet. Die vorherige Wahl fand am 10. November 2019 statt, was bedeutet, dass die Legislaturperiode am 10. November 2023 abläuft. Das Wahldekret muss spätestens am 17. Oktober 2023 in der BOE veröffentlicht werden, wobei die Wahl am vierundfünfzigsten Tag nach der Veröffentlichung stattfindet und der letzte mögliche Wahltermin für die Cortes Generales am Sonntag, dem 10. Dezember 2023 festgelegt wird.

Ausgangslage

Umfragen

Aktuelle Umfragen 
(Quelle: )

Verlauf

Einzelnachweise 

2023
Spanien